

Ключовка — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Ключовка — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Ключовка — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Ключовка — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Ключовка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Ключовка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Ключовка — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія

Див. також 
 Ключевка
 Ключівка

ru:Ключёвка